Emerge o muere es una novela escrita por el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez en 2019 y publicado por Ediciones Selectas Diamante S.A.

Reseña 
"Emerge o muere" relata la historia de Benjamín, un médico cirujano que enfrenta cargos por negligencia médica por haber cometido un error en el quirófano. Abrumado por la frustración, ocasiona un accidente automovilístico en el que fallece su propia esposa. Es acusado de asesinato y le retiran la custodia de su hija. Al tocar fondo, solo tiene dos opciones: emerger o morir.

Durante el proceso de decisión, el protagonista conoce las bases un programa de entrenamiento llamado M.E.R. (Mente Enfocada a Resultados).

Personajes 

 Benjamín: Personaje principal. Es médico cirujano y narra en primera persona la novela.
 Azul: Colega que introduce a Benjamín el método M.E.R. y lo acompaña durante el proceso.
 Majito: Hija de Benjamin. Es una niña con síndrome de down, que sufre el maltrato materno y es muy apegada a su padre y a la niñera.

Referencias 

Novelas de 2019